Jean Holland peut désigner :
 Jean Holland, duc d'Exeter, fils de Thomas Holland et de Jeanne Plantagenêt, comte et comtesse de Kent ;
 Jean Holland, duc d'Exeter, fils de Jean Holland et d'Elisabeth de Lancastre (fille de Jean de Gand).